Поль Филипп де Шомон (1613—1697) — французский богослов, сын теолога и хранителя королевского кабинета медалей Жана Шомона (1583—1667).

Сначала был проповедником, потом назначен хранителем книг королевского кабинета и чтецом короля. Благодаря такой близости ко двору, в 1654 г. он был избран в академию. В 1671 году получил сан епископа d’Aire et Dax. 

Наиболее известны следующие его сочинения: «L’Aréopagite défendu contre Edme Aubertin, ministre à Charenton» (1640), «La Chaîne des diamants, autrement la chaîne eucharistique faite des textes des Pères sur ces paroles: Cecy est mon corps» (1644), «Aplogoie de l’Église primitive, contre le ministre Mestrezat» (1653), «Réflexions sur le christianisme enseigné dans l’ìglise catholique» (Париж, 1693).

Примечания

Ссылки 
 

Члены Французской академии
Католические епископы Франции